Дагет има више значења:
 Округ Дагет (Јута)
 Дагет (Мичиген)